Carl Koldewey
Robert Koldewey
Eberhard Koldewey
Île Koldewey
Île Store Koldewey
(11352) Koldewey